Sezon 2004/2005 był 66. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. Sezon rozpoczął się 21 sierpnia 2004, a zakończył 20 maja 2005. Tytuł obroniła drużyna SK Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Dorian Bylykbashi, który w barwach klubu Partizani Tirana strzelił 24 gole.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii
2004 w Albanii
2005 w Albanii